The People’s Operator, или TPO, — виртуальный оператор сотовой связи.

История

2012—2013 годы: запуск 
TPO был запущен 19 ноября 2012 года. На момент запуска он принадлежал исключительно трём сооснователям: Эндрю Розенфельду, Тому Гуттериджу и Марку Эпштейну. Организация имеет штаб-квартиру в Shoreditch в Лондоне. 

Изначально предполагалось, что 10% от затрат пользователей будет жертвоваться на целевую благотворительность; однако по факту тратится менее 3,8 % от прибылей.

Собственники 
 Deutsche Telekom, Orange

Сервисы

Примечания

Ссылки 
 The People’s Operator официальный сайт
 
 

Операторы сотовой связи Великобритании